

Geografia 
 Ids-Saint-Roch – comune del Cher (Francia)

Sigle 
 Internet Distribuition System
 Intrusion detection system – sistema di rilevamento di accessi non autorizzati ai computer o alle reti locali
 Istarski Demokratski Sabor – Dieta Democratica Istriana, partito politico croato
 Panavia Tornado IDS (Interdiction Strike) – una versione del cacciabombardiere anglo-italo-tedesco.

Codici 
 ids – codice ISO 639-3 della lingua idesa